Медресе Хурджин (Хуржин, Саид Аминбай) () — медресе в историческом центре Бухары (Узбекистан), воздвигнутое в 1864—1865 годах при узбекском правителе Музаффаре (1860–1885). Впервые упоминается в вакуфной грамоте 1864/65 года. Расположено на улице «Пойи Остона» махалли «Кукалдош».

Ныне архитектурный памятник входит в «Национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия Узбекистана» и является объектом туристического сервиса.

Государственная программа предусматривала капитальное восстановление и реставрацию медресе в 2012 году.

Примечания 

Медресе Бухары
Культурное наследие Узбекистана
Здания и сооружения, построенные в 1865 году